Kauri steht für:

 Kaurischnecken (biologisch inkorrekt auch Kaurimuschel), eine Schnecke des pazifischen und indischen Ozeans
 Kaurigeld, ein früher in weiten Teilen Asiens und Afrikas verbreitetes Geld aus Gehäusen der Kaurischnecke 
 Kauri-Bäume, eine Baumgattung 
 Kauri-Harz, fossiles Harz von Kauri-Bäumen 
 Kauri (Neuseeland), eine Siedlung in Neuseeland

Siehe auch
 Cauri